Ce nom correspond à quatre amphibiens :
Rana gigas Walbaum, 1784 est synonyme de Rhinella marina (Linnaeus, 1758)
Rana gigas Gmelin, 1789  est synonyme de Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771)
Rana gigas Spix, 1824  est synonyme de Leptodactylus pentadactylus (Laurenti, 1768) 
Rana gigas Peters, 1881  est synonyme de Nanorana liebigii (Günther, 1860)

Synonyme d'anoures (nom scientifique)
Bufonidae
Leptodactylinae
Dicroglossinae
Ranidae